Hilton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hilton Township (Iowa)
 Hilton Township (North Dakota)